Steens ist der Name folgender Orte:

 Steens (Hofbieber), ein Weiler des Ortsteils Elters der Gemeinde Hofbieber im Landkreis Fulda in Hessen
 Steens (Mississippi), ein gemeindefreies Gebiet im Lowndes County im US-Bundesstaat Mississippi

Steens ist der Familienname folgender Personen:

 Ron Steens (* 1952), niederländischer Hockeyspieler
 Tim Steens (* 1955), niederländischer Hockeyspieler